Wesley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wesley Township (Illinois)
 Wesley Township (Iowa)
 Wesley Township (Ohio)
 Wesley Township (South Dakota)